Kesić ist der Familienname folgender Personen:

 Branko Kesić (1910–1988), jugoslawischer Sozialmediziner 
 Petar Kesić (1941–2004), jugoslawischer bzw. kroatischer Ingenieurwissenschaftler